Триплатинаванадий — бинарное неорганическое соединение
платины и ванадия
с формулой PtV,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Триплатинаванадий образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/mmm,
параметры ячейки a = 0,3860 нм, c = 0,7819 нм, Z = 2,
структура типа триалюминийтитана AlTi
.

Соединение конгруэнтно образуется при температуре 1015 °C.

При температуре ≈240 К в соединении происходит ферромагнитный переход
.

Примечания 

плат
вана